Loddon est une ville du Norfolk, en Angleterre.
 La Loddon est une rivière d'Angleterre qui se jette dans la Tamise.
 Le comté de Loddon est une subdivision du Victoria, en Australie.
 La Loddon River est une rivière d'Australie qui se jette dans le Murray.